Сезон 2004/2005 стал для «Ливерпуля» 113-м в истории клуба и 43-м подряд в Высшем дивизионе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:47.750.000

Зима 

Убытки:10.650.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:24.570.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:58.400.000

Общая прибыль:24.570.000

Разница:33.830.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2004
Сезоны футбольных клубов 2004/2005
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
2005